Vauda steht für:

 Vauda, ein Ortsteil in der Gemeinde Coassolo Torinese
 Vauda, ein Ortsteil in der Gemeinde None
 Vauda Canavese, eine Gemeinde in der italienischen Metropolitanstadt Turin, Region Piemont